Сере́н Ба́нди-Дэ́вис (; род. 30 декабря 1994, Манчестер, Великобритания) — британская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 400 метров. Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года в эстафете 4×400 метров. Чемпионка Европы (2016) в эстафете 4×400 метров. Участница летних Олимпийских игр 2016 года.

Биография 
Серен родилась в английском Манчестере, но её родители по национальности валлийцы, поэтому на международных соревнованиях она представляет Великобританию и Уэльс. У неё есть два старших брата, Рис и Оуэн, а также брат-близнец Льюис. В детстве пробовала себя во многих видах спорта. Играла со своими братьями в футбол, но когда встал вопрос о выступлении в женской команде, отказалась. В школе Wilmslow High School занималась хоккеем на траве и параллельно по совету учителя физкультуры участвовала в легкоатлетических соревнованиях. В 2012 году, тренируясь в беге всего один раз в неделю, заняла 4-е место на чемпионате Англии среди школьников на дистанции 400 метров (результат 55,88). Тогда её заметил Стивен Болл и предложил свои услуги в качестве тренера.

Их сотрудничество началось, когда Серен поступила в Манчестерский университет и стало ясно, что она остаётся в родном городе. Теперь получение образования в области биомедицины ей пришлось совмещать с тренировками в клубе Trafford AC. Сезон 2013 года у неё не задался — помешали травмы, поэтому пришлось пропустить чемпионат Европы среди юниоров. Однако уже спустя год она стала чемпионкой Уэльса и была четвёртой на чемпионате Великобритании.

Зимой 2015 года она серьёзно улучшила личный рекорд (52,20) и была одной из фавориток национального чемпионата в помещении. Однако в результате столкновения в финале с Маргарет Адеойе упала и не смогла закончить дистанцию. Серен удалось реабилитироваться уже спустя 6 дней. На турнире в Бирмингеме она показала лучший результат сезона в Европе (51,72). Решением национальной федерации она была включена в состав сборной на чемпионат Европы. Дебют на международной арене получился успешным: бронза в индивидуальном виде и серебро в эстафете.

Серен продолжила собирать медали крупных турниров и в летней части сезона. К бронзе чемпионата мира по эстафетам она добавила победу на молодёжном первенстве Европы (также в эстафете, в индивидуальном беге осталась на 4-м месте). Кульминацией стала медаль чемпионата мира в Пекине. Серен, выступая на заключительном этапе, принесла Великобритании бронзу в эстафете 4×400 метров.

В ноябре 2015 года Федерация лёгкой атлетики Уэльса назвала её легкоатлеткой года в стране.

В 2016 году на соревнованиях в Женеве установила личный рекорд 51,26, стала второй на национальном чемпионате и отобралась в команду на Олимпийские игры. В июле впервые в карьере стала чемпионкой Европы. В эстафете она снова выступила в качестве финишёра.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в личном виде не смогла выйти в полуфинал заняв последнее, 7-е место в своём забеге, и 49-е в общем протоколе (53,63). Своему лучшему времени сезона Банди-Дэвис уступила более 2 секунд.

В переводе с валлийского языка имя Серен означает Звезда.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Профиль Серен Банди-Дэвис на The Power Of 10
 
 Профиль Серен Банди-Дэвис на сайте all-athletics.com
 Профиль Серен Банди-Дэвис на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации
 Профиль Серен Банди-Дэвис на сайте Олимпийских игр 2016 года

Бегуны на короткие дистанции Великобритании
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года